Six navires de guerre de la Royal Navy ont porté ce nom :

Le  est un vaisseau de ligne de 90 canons lancé en 1761.
Le  est un navire de 98 canons lancé en 1805 qui fut amélioré et porta 110 pièces.
Le  est un navire de ligne trois-mâts goélette de  lancé en 1863 et vendu en 1882.
Le  est un cuirassé de classe Canopus lancé en 1898 et coulé par une mine en 1915
Le , un porte-avions mis en service en 1945 et démoli en 1962
Le , un porte-hélicoptères d’assaut amphibie en service de 1998 à 2018.

Nom de bateau de la Royal Navy